Le tournoi de Valence est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie 250 Series, se dispute du  au .

João Sousa remporte le simple messieurs. En finale, il bat Roberto Bautista-Agut, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eric Butorac et Scott Lipsky.

Primes et points

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Américain Sam Querrey et des Espagnols Pablo Andújar et Tommy Robredo.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Valence
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2015
Valence
Sport en Espagne en 2015
Tennis en octobre 2015
Tennis en novembre 2015